Пятничаны — название населённых пунктов на Украине:

 Пятничаны — село во Львовском районе Львовской области.
 Пятничаны — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Пятничаны — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.